L'oro maledetto – film del 1911 diretto della Aquila Films
L'oro maledetto – film del 1914 diretto da Ivo Illuminati
L'oro maledetto – film del 1952 diretto da Ted Tetzlaff